Savona steht für:

 eine italienische Stadt in der Region Ligurien und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Savona, siehe Savona

Savona ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid von Savona (1072–1118), Gräfin von Sizilien, Königin von Jerusalem
 Antonio Virgilio Savona (1919–2009), italienischer Komponist, Arrangeur und Sänger
 Ashlee Savona (* 1992), kanadische Fußballspielerin
 Ernesto Savona (* 1943), italienischer Rechtswissenschaftler, Soziologe und Kriminologe
 Leopoldo Savona (* 1922), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Paolo Savona (* 1936), italienischer Finanz- und Wirtschaftswissenschaftler, Politiker und Hochschullehrer